Columbia é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Columbia (Arkansas)
 Condado de Columbia (Flórida)
 Condado de Columbia (Geórgia)
 Condado de Columbia (Nova Iorque)
 Condado de Columbia (Oregon)
 Condado de Columbia (Pensilvânia)
 Condado de Columbia (Washington)
 Condado de Columbia (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos